Карло Бускалья (1909—1981) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника і нападника. Виступав, зокрема, за клуб «Наполі».
 Карло Емануеле Бускалья (1915—1944) — італійський авіатор; один з найвідоміших італійських пілотів Другої світової війни.
 Лео Бускалья (1924—1998) — американський письменник і оратор-мотиватор, професор.
 Мауріціо Бускалья (* 1969) — італійський професійний тренер з баскетболу.
 П'єтро Бускалья (1911—1997) — італійський футболіст, що грав на позиції нападника. Виступав, зокрема, за клуби «Лаціо», «Торіно» та «Мілан», а також національну збірну Італії. Володар Кубка Італії.
італійські прізвища